USAP kann für folgende Organisationen stehen:

 unternehmensspezifisches Absatzpotenzial, Anteil des Gesamtbedarfs, der einem Unternehmen für den Absatz seines Produktes offensteht.
 Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, ehemalige ungarische Partei
 United States Antarctic Program, amerikanische Behörde für Antarktisforschung
 USA Perpignan, französischer Rugby-Verein

USAP